Sagra (Spanje), een gemeente in de Alicante, Valencia, Spanje.
Sagra (geslacht), een geslacht uit de familie Chrysomelidae.